'''Moster kan syfta på:

 Moster (släkt) – en kvinnlig släkting
 Moster (ö) – en ö i Norge
 Moster gamla kyrka – en kyrkobyggnad från 1100-talet i Mosterhamn på ön Moster
 Moster Malvina – en komedi av Anne Charlotte Leffler, utgiven 1891